Freedom 100 — это этап серии IRL Indy Lights на трассе Indianapolis Motor Speedway в её овальной конфигурации.

Этап традиционно проводится незадолго до Indy 500. Соревнование считается наиболее престижным из всех этапов серии.

Дистанция гонки традиционно составляет 100 миль, а обладатель поула определяется по итогам двухкруговой попытки.

История 
Соревнование первоначально проводилось в субботу — во время второй недели соревновательного периода Indy 500. Популярность гонки была меньше ожидаемой.

В 2005 году расписание тренировок было пересмотрено. Carb Day и финальный день тренировок Indy 500 переехал с четверга на пятницу. Freedom 100 запланирован непосредственно после тренировочной серии. Популярность гонки поднялась.

С 2008 года титульным спонсором этапа стала шинная компания Firestone. Гонка сменила название на Firestone Freedom 100.

Статистика соревнования

Победители

Обладатели поула

Рекорды соревнования

См. также 
 IRL Indy Lights

Примечания

Ссылки 
 Статистика серии Indy Lights
 Статистика серий Indy Lights/Indy Pro на сайте champcarstats.com

Этапы Indy Lights
Автоспорт в США
Спортивные соревнования в Индианаполисе
Indianapolis Motor Speedway
Firestone